Белангревил може да се односи на:

 Белангревил (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Белангревил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена